Municipio de Jenkins puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Jenkins (condado de Mitchell, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Mitchell.
 Municipio de Jenkins (condado de Crow Wing, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Crow Wing.
 Municipio de Jenkins (condado de Barry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Barry.
 Municipio de Jenkins (condado de Luzerne, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Luzerne.